Mužská čtyřhra US Open 2020 probíhala v první polovině září 2020. Do deblové soutěže newyorského tenisového grandslamu, hraného na tvrdém povrchu v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové, nastoupilo třicet dva párů. Obhájcem titulu byla první světová dvojice Kolumbijců Juan Sebastián Cabal a  Robert Farah, kterou ve druhém kole vyřadili šampioni z roku 2017 Jean-Julien Rojer s Horiou Tecăuem.

V důsledku pandemie covidu-19 se grandslam konal bez přítomnosti diváků, se sníženým počtem  dvojic na polovinu. Do soutěže nastoupilo šedesát čtyři namísto sto dvaceti osmi deblistů.

Titul pro Mateho Paviće a Bruna Soarese 
Vítězem se stal chorvatsko-brazilský pár Mate Pavić a Bruno Soares, který ve finále zdolal nizozemsko-chorvatské turnajové osmičky Wesleyho Koolhofa a Nikolu Mektiće po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–3. Klíčový moment zápasu nastal v úvodní sadě za stavu 5–6 a 40:15 při podání Mektiće. Jeho spoluhráč Koolhof minul lehký forhendový volej na síti, jímž mohl ukončit hru a dovést sadu do tiebreaku. Pár však nakonec gem, a s ním i celé úvodní dějství, prohrál. 

Oba šampioni do žebříčku ATP získali 1 000 bodů a rozdělili si částku 400 tisíc dolarů. Od zahájení spolupráce na červnovém Queen's Club Championships 2019 vybojovali druhou společnou trofej. Po triumfu na Australian Open 2018 si Pavić připsal druhou grandslamovou trofej ze čtyřhry a sedmnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour. Pro Soarese to byl po trofejích na Australian Open 2016 a US Open 2016 třetí grandslam kariéry a třicáté třetí turnajové vítězství na túře ATP. Poprvé od US Open 2000 deblovou soutěž ovládla nenasazená dvojice.

Pavić se Soaresem již otáčeli utkání úvodního kola, kdy jako první přišli o podání v rozhodujícím setu s obhájci finálové účasti Marcelem Granollersem a Horaciem Zeballosem. Rovněž ve druhém kole podávali jejich američtí soupeři Jack Sock s Jacksonem Withrowem na vítězství v zápase, ale podržet si servis v rozhodující hře nedokázali.
 
Pavić se stal prvním chorvatským šampionem ve čtyřhře US Open od titulu Nikoly Piliće v roce 1970.

Nasazení párů 
 Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (2. kolo)
 Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (1. kolo)
 Rajeev Ram /  Joe Salisbury (semifinále)
 Ivan Dodig /  Filip Polášek (1. kolo)
 Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (1. kolo)
 Kevin Krawietz /  Andreas Mies (2. kolo)
 Raven Klaasen /  Oliver Marach (1. kolo)
 Wesley Koolhof /  Nikola Mektić (finále)

Pavouk

Finálá fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  

US Open 2020